De vissoort Piranha's
 De piranha-oplossing, een chemische vloeistof
 De Efteling-attractie Piraña
 De Mowag Piranha, een pantservoertuig van de Zwitserse fabrikant Mowag, onder andere in gebruik bij het Belgisch leger
 Pirana (stripauteur), een Belgisch cartoonist en striptekenaar
 ZPV Piranha, studenten zwem-, waterpolo-, onderwaterhockey- en duikvereniging uit Enschede

 Films:
 Piranha (1972) van William Gibson met William Smith
 Piranha (1978), een horrorfilm van Joe Dante met Bradford Dillman en Heather Menzies
 Piranha (1995), tv-film van Scott P. Levy met William Katt en Alexandra Paul
 Okhota na Piranyu (2006) van Andrei Kavun met Vladimir Mazhkov en Svetlana Antonova
 Piranha 3-D (2010), een 3-D horrorfilm van Alexandre Aja met Elisabeth Shue, Jerry O'Connell en Richard Dreyfuss